Puka Hirka o Pukahirka (Quechua puka rojo, hirka montaña, "montaña roja", también deletreado Puca Jirca, Pucairca, Pucahirca, Pucajirca) puede referirse a:

 Pukahirka, montaña en las provincias de Huaylas y Pomabamba, Región Ancash, Perú.
 Puka Hirka (Huaraz-Yungay), montaña en las provincias de Huaraz y Yungay, Región Ancash, Perú.
 Puka Hirka (Aija-Recuay), montaña en las provincias de Aija y Recuay, Región Ancash, Perú.
 Puka Hirka (Bolognesi), montaña en la provincia de Bolognesi, región de Ancash, Perú.
 Puka Hirka (Corongo), montaña en la provincia de Corongo, Región Ancash, Perú.
 Puka Hirka (Huánuco), montaña en la región de Huánuco, Perú.